Prentice Hall — крупное американское издательство, специализирующееся на образовательной тематике. Принадлежит компании . Публикует печатные и электронные издания для рынка высшего и среднего образования, монографии для специалистов, фантастику. Prentice Hall также распространяет свои технические издания через электронную справочную службу  .

История 
Prentice Hall основали 13 октября 1913 года профессор права Чарльз Герстенберг и его ученик Ричард Эттингер. В качестве названия они соединили девичьи фамилии своих матерей — Prentice и Hall. Prentice Hall с самого начала стала издавать широкий диапазон образовательной литературы — как учебники для начальных, средних школ и колледжей, так и книги для профессионалов.

В 1984 году издательство было приобретено компанией  и стало частью издательского подразделения этой компании Simon & Schuster. При этом несколько дочерних компаний Prentice Hall: были проданы сторонним компаниям, а дочерняя компания Reston Publishing была ликвидирована.

В 1989 году подразделение Prentice Hall Information Services было продано .

В 1990 году подразделение Prentice Hall Press было переведено в Simon & Schuster Trade, а Prentice Hall's reference & travel было перемещено в отдел массового рынка Simon & Schuster. В 1991 году коммерческая продажа книг Prentice Hall Press была прекращена, с 1 января 1992 года все книги, приобретённые под названиями Prentice Hall Press, публикуются под именем Simon & Schuster.

В 1994 году компания Paramount, наследник Gulf+Western, была продана конгломерату Viacom.Подразделение Prentice Hall Legal & Financial Services было продано CSC Networks и CDB Infotek, а Prentice Hall Law & Business — нидерландской компании Wolters Kluwer.

В 1998 году всё образовательное подразделение Simon & Schuster's, включая Prentice Hall, было продано компании Savvas.

Некоторые известные издания 
Среди известных книг, впервые опубликованных в Prentice Hall:
 1964: Бел Кауфман. Вверх по лестнице, ведущей вниз.
 1966: Moore, Ramon Edgar. Interval Analysis.
 1975: James E Gunn.; Isaac Asimov. Alternate worlds: the illustrated history of science fiction.
 1975: William Ralph Bennett. Scientific and engineering problem-solving with the computer.
 1978: Брайан Керниган, Деннис Ритчи. Язык программирования Си.
 1981: Margaret Cheney. Tesla, man out of time.
 1981: Marlin Ouverson. Computer Anatomy for Beginners.
 1986: Kelly, J. N. Oxford Dictionary of the Popes.
 1986: Maurice J. Bach. The Design of the UNIX Operating System.
 1987: Эндрю Таненбаум. Operating Systems: Design and Implementation.
 1995: Стюарт Рассел, Питер Норвиг. Artificial Intelligence: A Modern Approach.
 1995: Пол Грэм. ANSI Common Lisp.
 2006: Campbell, Neil A.; Brad Williamson; Robin J. Heyden. Biology: Exploring Life.

Роль в истории персональных компьютеров 
Reston Publishing, дочерняя компания Prentice Hall, была на переднем плане технического книгоиздания, когда впервые появились микрокомпьютеры. В те годы было ещё неясно, кто будет покупать и использовать «персональные компьютеры», а нехватка полезного программного обеспечения и руководств создала нишу на издательском рынке, целевая аудитория которой ещё не была определена. Чтобы сделали возможным использование ПК, редакторы Reston Publishing обратились к пользователям-неспециалистам с обнадёживающей «Компьютерной анатомией для начинающих» Марлина Уверсона. Затем последовал сборник книг, предназначенный для программистов, на них опирались многие пользователи микрокомпьютеров первого поколения.

Примечания

Ссылки 
 
 Официальный сайт 
 Сайт Prentice Hall School 
 Сайт Prentice Hall Higher Education 
 Сайт Prentice Hall Professional Technical Reference 

Издательства США
Издатели научной литературы